Příjmení Mihálik může označovat:

 Ján Mihálik (* 1955) – slovenský politik
 Jozef Mihálik (1919–1974) – slovenský a československý politik
 Miroslav Mihálik (* 1969) – slovenský fotbalista
 Ondřej Mihálik (* 1997) – český fotbalový útočník
 Petr Mihálik (* 1960) – český politik
 Peter Mihálik (1945–1987) – slovenský filmový teoretik, historik, kritik, estetik, publicista, vědecký a pedagogický pracovník, dramaturg, scenárista a režisér
 Štefan Mihálik (* 1973) – bývalý český fotbalista
 Vladimír Mihálik (* 1987) – slovenský hokejista
 Vojtech Mihálik (1926–2001) – slovenský básník, překladatel, publicista a politik

Podobná příjmení 
 Mihalík